Christopher Kas e Oliver Marach erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marc Gicquel e Serhij Stachovs'kyj hanno battuto in finale Ryan Harrison e Alex Kuznetsov per walkover.

Teste di serie 

 Marin Draganja /  Florin Mergea (quarti di finale)
 Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

  Dominik Meffert /  Philipp Oswald (quarti di finale)
  Mateusz Kowalczyk /  Andreas Siljeström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2014